ND Gorica är en slovensk fotbollsklubb från staden Nova Gorica.

Historia 
Klubben grundades 1947 och spelar sina matcher på Stadion Športni Park, som tar 3 066 åskådare vid fullsatt. Fram till 2003 hette klubben "HIT Gorica". På sin meritlista har man fyra ligasegerar (1996 och 2004-2006) samt två slovenska cupsegrar (2001/02 och 2002/03).

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

g
g